Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) входит в состав Отделения наук о Земле Российской академии наук.

История 
Был основан в 1989 году как Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики АН СССР.

В 2007 году Институт был переименован в Учреждение Российской академии наук Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

В 2011 году Институт был переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

В 2013 году Институт был передан в ведение ФАНО России. Российская академия наук осуществляет научно-методическое руководство Институтом через Отделение наук о Земле РАН.

Известные сотрудники 
 Кейлис-Борок, Владимир Исаакович — академик РАН, основатель и почётный директор института
 Соловьёв, Александр Анатольевич — член-корреспондент РАН, директор института (1998—2017)
 Горшков, Александр Иванович  — д.ф.-м.н, директор института (2017—2019)
 Исмаил-Заде, Али Тофикович — главный научный сотрудник института; генеральный секретарь Международный геодезический и геофизический союз (2007—2019), генеральный секретарь Международный совет по науке (2018—2021)
 Шебалин, Пётр Николаевич — член-корреспондент РАН, директор института

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Геофизические институты
Наука в Москве